Клубный кубок UNCAF 2006 — 25-й розыгрыш турнира, 8-й розыгрыш под названием Клубный кубок UNCAF. Турнир был сыгран с 22 августа по 29 ноября 2006 года. Шестнадцать участников турнира представляли семь стран, трофей был разыгран в турнире на выбывание. Трофей впервые завоевал коста-риканский клуб «Пунтаренас».

Участники 

 Ханкук Вердес
 Вагия
 Мунисипаль - чемпион Гватемалы сезона 2005/2006.
 Депортиво Маркенсе - финалист Клаусуры Гватемалы сезона 2005/2006.
 Олимпия - чемпион Гондураса сезона 2005/2006.
 Марафон - финалист Апертуры Гондураса 2005/2006.
 Виктория - финалист Клаусуры Гондураса сезона 2005/2006.
 Саприсса - чемпион Коста-Рики сезона 2005/2006.
 Пунтаренас - 2-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 2004/2005.
 Алахуэленсе - 3-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 2004/2005.
 Реал Эстели - чемпион Апертуры и Клаусуры Никарагуа сезона 2005/2006.
 Дирианген - финалист Апертуры и Клаусуры Никарагуа сезона 2005/2006.
 Пласа Амадор - чемпион Панамы сезона 2005.
 Сан-Франциско - финалист Панамы сезона 2005.
 Виста Эрмоса - чемпион Апертуры Сальвадора сезона 2005/2006.
 Агила - чемпион Клаусуры Сальвадора сезона 2005/2006.

1/8 финала 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Матч за 3 место 

 Пунтаренас,  Олимпия и  Депортиво Маркенсе получили путёвки на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2007.

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF 

2006